L'expression Hong Kong Film Awards 1998 peut faire référence à :

 la 17e cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1998
 la 18e cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1999 mais honorait des films sortis en 1998 à Hong Kong